Июньское восстание:
 
 Июньское восстание 1923 года — крестьянское восстание в Царстве Болгария
 Июньское восстание 1941 года в Латвийской ССР за восстановление независимости